Никола́й Варфоломе́евич Бара́нов (, станция Старосельце, Гродненская губерния — 20 апреля 1989, Москва) — советский, российский , . Народный архитектор СССР (1972).

Биография 
Николай Баранов родился на станции Старосельце (ныне — в черте города Белосток, Польша).

В 1931 окончил Ленинградский институт гражданских инженеров (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Завершил архитектурное образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (1932—1934). Учился у Л. А. Ильина, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейха.

Архитектор, затем руководитель мастерской, главный архитектор института Гипрогор. Начальник технической маскировки Ленинграда (1941—1943). Заместитель председателя Ленгорисполкома, возглавлял аварийно-восстановительные работы в Ленинграде, Колпине, Кронштадте, Пушкине, Петродворце и Павловске (1943—1944). В 1948—1949 годах — главный архитектор Ленинграда.

В октябре 1943 года предложил партийным властям блокадного Ленинграда возвратить 20 площадям и улицам города их исторические дореволюционные названия (в том числе Дворцовой площади, Невскому проспекту и Садовой улице). Благодаря его усилиям в военные годы удалось сохранить, а после — и увеличить количество парков и зелёных насаждений в Ленинграде.

Был осуждён по «Ленинградскому делу», исключён из Союза архитекторов и выслан в Среднюю Азию. Реабилитирован в 1954-м.

Работал в Управлениях по делам архитектуры Узбекской и Таджикской ССР (1947—1948). Начальник архитектурно-планировочного отделения института «Гипроникель» Минцветмета СССР (1953—1955).

Заместитель Председателя Госстроя СССР (1961), заместитель Председателя Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре (1963—1981).

Ассистент и доцент Ленинградского инженерно-строительного института с 1937 года. Профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина с 1947 года, Московского архитектурного института с 1956 года.

Член-корреспондент (1944), действительный член (1947), вице-президент (1955—1956) и академик-секретарь (1956—1961) Академии строительства и архитектуры СССР. Действительный член Академии художеств СССР (1979). Член Союза архитекторов СССР.

Депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

Умер 20 апреля 1989 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
 Первая жена — Анна Николаевна Воронихина (1910—1987), научный сотрудник Эрмитажа, дочь профессора Ботанического института СССР Н. Н. Воронихина, внучка строителя здания Консерватории В. В. Николя.
 Вторая жена — Агеева Надежда Георгиевнa, архитектор.
 Сын — Николай Николаевич Баранов (1935—2006), архитектор.

Работы

Ленинград 
 Общегородской центр — Площадь у Дома Советов (1939—1940; соавторы: Е. И. Катонин, А. И. Наумов, А. А. Афонченко, Д. М. Баталов; конкурс открытый);
 Центральный городской парк (1945—1949; соавторы: Н. Г. Агеева, О. И. Гурьев) — утверждён проект, выполнен партерный сквер на площади Революции, расчищены Кронверк и парк Ленина, строительство парка прервано репрессиями в отношении автора;
 Стадион им. В. И. Ленина (1946—1947; соавторы: О. И. Гурьев, Н. Г. Агеева, В. М. Фромзель; построен в 1948—1951);
 Финляндский вокзал (1947);
 Ансамбль площади Ленина (со зданиями райсовета Калининского района и зданиями по Арсенальной набережной);
 Спортивно-концертный комплекс им. В. И. Ленина на проспекте Юрия Гагарина (1980)  — снесён в 2020 году
 Архитектор памятника А. С. Попову — скульпторы В. Я. Боголюбов и В. В. Исаева (1959; Каменноостровский проспект, в сквере между домами 39 и 41).

Ярославль 
 Площадь въезда на Резинокомбинат и здание управления Резинокомбината (1937);
 Жилой массив на проспекте Шмидта в Ярославле (соавторы: И. И. Виноградов, Д. А. Риппа, при участии А. И. Власова; построен в 1937—1938);
 Летний театр в парке на Стрелке (1938; соавтор В. И. Харкевич);
 Здание Ярославского обкома КПСС (ныне Администрации Ярославской области) (соавторы: Л. В. Малашонок, В. Н. Шестопалов, Л. Я. Савина).

Проекты планировки 

 Ярославль — планировка (1935—1938; соавторы: Л. А. Ильин — руководитель, Н. Г. Агеева, А. А. Андрейжкович, В. А. Гайкович; осуществлён частично);
 Баку — планировка (1936—1938; соавторы: Л. А. Ильин — руководитель, В. А. Гайкович);
 Сталинабад — планировка (1936—1938; соавторы: Л. А. Ильин — руководитель, В. А. Гайкович);
 Псков — план восстановления и развития (1945—1946; соавторы: А. И. Наумов, Н. Г. Агеева).

Награды и звания 
 Народный архитектор СССР (1972)
 Государственная премия СССР (1979)
 Премия Совета Министров СССР (1970)
 Орден Ленина (1958)
 Орден Трудового Красного Знамени (1942)
 Орден «Знак Почёта» (1944)
 Орден Октябрьской революции (1979)
 Медали
 Доктор архитектуры (1961).

Адреса в Ленинграде 

 1938—1950 — Марсово поле, 7

Память 

 На доме по адресу Марсово поле, 7 в 1999 году была установлена мемориальная доска (архитектор Н. Н. Баранов). Надпись на доске «Здесь жил и работал народный архитектор СССР, академик архитектуры и главный архитектор Ленинграда с 1938 по 1950 год Николай Варфоломеевич Баранов» содержит ошибку, так как в этом доме архитектор только жил, а работал в Главном архитектурном управлении Ленинграда.
 Имя Н. В. Баранова носит улица в Санкт-Петербурге (в 1955—1964 годах — тупик Комсомола).
 В 2020 году в рамках просветительского проекта «Сохранённая культура» в Санкт-Петербурге был снят документальный фильм-расследование «Архитектура блокады», посвященный маскировке Ленинграда в годы войны. Главными героями фильма стали ленинградские архитекторы, оставшиеся в городе во время блокады. Среди них — главный архитектор Ленинграда Николай Баранов и его заместитель Александр Наумов, а также руководитель Государственной инспекцией по охране памятников архитектуры в Ленинграде (ныне — КГИОП Санкт-Петербурга) Николай Белехов, теоретик и практик транспортной архитектуры, Игорь Явейн, архитектор, художник, мастер художественного стекла Борис Смирнов, бывший главный архитектор Ленинграда Лев Ильин и архитектор, художник Яков Рубанчик. Автором идеи и продюсером проекта выступил внук архитектора Александра Наумова, петербургский юрист и учёный Виктор Наумов, режиссёр — Максим Якубсон. В съемках принял участие внук Николая Баранова — архимандрит Александр (Федоров), тоже архитектор по образованию, ныне настоятель Петропавловского собора в Петербурге. Премьера фильма состоялась в петербургском киноцентре «Дом кино» 27 января 2020 года — в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так как в фильм вошли не все отснятые материалы, весной 2020 года создатели ленты смонтировали и разместили в свободном доступе на видеохостингах несколько дополнительных сюжетов, в том числе «Николай Баранов и Александр Наумов. Жизнь по Генплану».

Печатные труды 
 
 
 
 
 Современное градостроительство. — М.: Стройиздат, 1962.
 Композиция центра города. — М.: Стройиздат, 1965.

Примечания

Литература 
 Баранов Н. Н. Николай Баранов // Архитекторы об архитекторах. — СПб.: Иван Фёдоров, 1999. — С. 246—267.
 
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. — Выпуск 1-2 (XV—XVI). — Л., 1940. — С. 26-29.
 Ленинградский дом Советов. Архитектурные конкурсы 1930-х годов. — СПб.: ГМИСПб., 2006.
 Научно-библиографический архив Академии художеств (НБА АХ).
 Чеканова О. А. Николай Баранов // Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб.: Лениздат, 2000. — С. 340—356.
 
 Страхов, К. А. Каким бы был Ленинград, если бы его строили так, как хотел Николай Баранов // Город 812. — 2019. — 27 ноя.

Ссылки 
 Н. В. Баранов на сайте sovach.ru
 Могила Н. В. Баранова на Кунцевском кладбище Москвы
 Профиль на сайте Российской академии художеств

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Градостроители СССР
Градостроители России
Доктора архитектуры
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели МАРХИ
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Авторы памятников и мемориалов
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Союза архитекторов СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Главные архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Кунцевском кладбище